Delbosc ist der Familienname folgender Personen:

 Olivier Delbosc (* 1968), französischer Filmproduzent
 Raymond Foulché-Delbosc (1864–1929), französischer Romanist, Hispanist, Katalanist, Lusitanist, Übersetzer und Literaturwissenschaftler